Hwi Noree est un personnage de fiction du cycle de Dune, de Franck Herbert.

C'est une jeune femme créée par les Ixiens comme arme contre Leto Atréides II, après la découverte par l'ambassadeur Malky de son point faible : l'amour. Ce Malky a par ailleurs participé à sa création en fournissant son ADN et sa connaissance de l'Empereur-Dieu. Elle est parfaite selon les critères de Leto II, faite pour le séduire, et pour plaire aux Atréides en général. De caractère calme et arrangeant, la compassion est certainement son trait le plus développé, si bien qu'elle prend en pitié l'empereur-dieu et abandonne sa mission originelle pour se joindre à lui.

Son éducation est plutôt mixte au contraire de la plupart des personnages qui apparaissent dans le cycle de Dune, généralement spécialisés ; elle a donc des notions de Bene Gesserit, elle a étudié longuement l'histoire et plus particulièrement Leto II. Malgré cela, elle n'a aucune idée de ses origines, ignore jusqu'à sa date de naissance, et n'a même pas de famille excepté son « oncle » Malky.

Elle devient ambassadrice d'Ix auprès de Leto II après le renvoi de son prédécesseur, qui aurait fourni une arme en vue d'un attentat (raté) contre l'empereur-dieu.

Elle meurt dans l'attentat contre l'empereur-dieu perpétré par un ghola Idaho et par la descendante atréide Siona, avec l'aide de la truitesse Nayla. Alors qu'elle et Leto II se rendent à Tuono pour célébrer leur union, les rebelles tirent au laser sur le pont de la Route Royale au passage du cortège, précipitant le chariot impérial ixien dans le fleuve Idaho qui coule au fond du précipice de plus de 900m de profondeur.

Personnage de Dune